La Communauté de communes du Dunois possède 2 homonymes exacts :
 Communauté de communes du Dunois dans le Cher
 Communauté de communes du Dunois en Eure-et-Loir